Paul Green (1894–1981) amerikai drámaíró
 Paul Green (1983) ír labdarúgó